{{Футбольный клуб
| название        =  Спартак (Трнава)
| логотип         = SpTrnava.gif
| полное название =  «ФК «Спартак» Трнава» 
| прозвища        = «Белые ангелы» («Bílí andeli»)»| основан         = 
| стадион         = «Стадион Антона Малатинского»
| вместимость     = 19 200
| владелец        = 
| президент       =  Душан Кекети
| директор        = 
| тренер          =  Михал Гашпарик
| капитан         = 
| рейтинг         = 140-е место в рейтинге УЕФА
| сайт            = 
| соревнование    = Цоргонь Лига
| сезон           = 2020/21
| место           = 3-е место

| pattern_la1 = _trnava2122h
| pattern_b1 = _trnava2122h
| pattern_ra1 = _trnava2122h
| pattern_sh1 = _trnava2122h
| pattern_so1 = _trnava2122h
| leftarm1 = 000000
| body1 = 000000
| rightarm1 = 000000
| shorts1 = EF0000
| socks1 = 000000
| pattern_la2 = _trnava2122a
| pattern_b2 = _trnava2122a
| pattern_ra2 = _trnava2122a
| pattern_sh2 = _osasuna2021a
| pattern_so2 = _trnava2122a
| leftarm2 =
| body2 =
| rightarm2 =
| shorts2 =
| socks2 = FFFFFF
}}

«Спарта́к» () — словацкий профессиональный футбольный клуб из города Трнава. Основан 20 мая 1923 года. 5-кратный чемпион Чехословакии, чемпион Словакии, 5-кратный обладатель кубка Чехословакии, обладатель кубка Словакии, обладатель суперкубка Словакии, обладатель Кубка Митропы, полуфиналист Кубка европейских чемпионов 1968/69 годов.

 История 

Клуб был основан 30 мая 1923 года, когда клубы Šk Čechie и ČšŠk были объединены в ФК «Спартак» (Трнава). После прихода к власти коммунистов клуб был переименован в «Металлург». Но в 1952 году историческое название было возвращено.

 Золотая эра 
Начало золотой эры «Спартака» приходится на сезон 1966/67. Команда под руководством легендарного тренера Антона Малатинского была лидером осенней части чемпионата, но к концу сезона спустилась на 3-e место. Величайшим успехом является победа в Кубке Митропы, на пути к которой были повержены такие гранды, как «Лацио» и «Фиорентина». В следующем сезоне «Спартак» вышел в полуфинал Кубка чемпионов, где проиграл «Аяксу». В общей сложности, за 10 лет (с 1968 по 1978), команда 5 раз брала золотые медали. Также Спартак вышел в четвертьфинал Кубка чемпионов в 1973 и 1974 годах.

 В чемпионате Словакии 
В чемпионате Словакии Спартак вышел на одну из главных ролей. Клуб редко опускается ниже 5-го места. Команда дважды брала серебряные медали и четырежды бронзовые, а высшим достижением является победа в национальном кубке 1998 года. В финале был обыгран Кошице со счетом 2-0.

 Ультрас 
Враги ультрас: «Слован (Братислава)» (матчи с которым называются Традиционным дерби). Друзьями являются ультрас клубов «Баник (Острава)», «Катовице» и «Корона».

 Достижения 
 Национальные  
Чемпионат Чехословакии / Чемпионат Словакии
  Чемпион (6): 1967/68, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1972/73 / 2017/18
  Серебряный призёр (4): 1969/70 /  1997, 1998, 2012
  Бронзовый призёр (8): 1966/67 / 1996, 1999, 2006, 2009, 2014, 2021, 2022

Кубок Чехословакии / Кубок Словакии
  Обладатель (8): 1951, 1967, 1971, 1975, 1986 / 1998, 2019, 2022

Суперкубок Словакии
  Обладатель (1): 1998

 Еврокубки 
Кубок Митропы
  Обладатель (1): 1967
  Финалист (1): 1968

 Состав 

 Основной состав 

 Игроки в аренде 

 Выведенные номера 
9  Ладислав Куна (посмертно)10  Йозеф Адамец (посмертно)''

Выступления в еврокубках

Известные игроки 
  Карол Добиаш
  Любош Ганзел
  Любош Каменар
  Мирослав Карган
  Камил Копунек
  Ладислав Куна
  Небойша Еленкович
  Ивица Краль
  Марек Чех
  Батырканов Эрнист

Аффилированные клубы 
  «Баник»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Официальный сайт трнавских «ультрас»

Футбольные клубы Словакии
ФК «Спартак» Трнава